Act of God
 Act of God – grupa muzyczna z Czech (symfoniczny thrash metal)
 Act of God – grupa muzyczna z Rosji (melodyjny black / death metal)
 Act of God – krótkometrażowy film dokumentalny (1980)
 Restrisiko oder Die Arroganz der Macht (An Act of God) – film dokumentalny (1989)

Zobacz też 
 Act of Gods – grupa muzyczna z Francji (death metal)
 siła wyższa